Malmsten est un patronyme suédois porté par :
 Birger Malmsten, acteur  (1920-1991)
 Bodil Malmsten, poétesse (1944-2016)
 Carl Johan Malmsten, mathématicien  et homme politique (1814-1886)